Габленц ():

 Габленц (Верхня Лужиця) — громада у Німеччині, у землі Саксонія.

 Габленци — рід німецьких аристократів (баронів) з Нижньої Лужиці.
 Генріх Адольф фон Габленц (1762—1843) — саксонський генерал-лейтенант, губернатор Дрездена.
 Людвіг Карл Вільгельм фон Габленц (1814—1874) — австрійський генерал XIX століття.
 Генріх Адольф фон Габленц (1845—1917) — прусський генерал-лейтенант.
 Максиміліан Антон Генріх фон Габленц (1881—1945) — оберст (полковник) вермахту, кавалер Німецького хреста в сріблі.
 Еккард фон Габленц (1891—1978) — генерал-лейтенант вермахту, кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Карл Август фон Габленц (1893—1942) — генерал-майор люфтваффе, кавалер Лицарського хреста Хреста Воєнних заслуг з мечами.
 Франц Генріх фон Габленц (1922) — колишній головний пілот авіакомпанії Lufthansa.
 Карл-Генріх фон Габленц (1952) — засновник компанії Cargolifter.